Гривко — украинская фамилия. Известные носители:

 Гривко, Андрей Аскольдович (род. 1983) — украинский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Гривко, Сергей Дмитриевич (род. 1985) — украинский общественный деятель, политик. Народный депутат Украины IX созыва.